Oakville désigne :

Australie 
 Oakville (Nouvelle Galle du Sud)

Au Canada 
 Oakville (Ontario)
Oakville circonscription électorale en Ontario
 Oakville circonscription provinciale.
 Oakville (Manitoba)

Aux États-Unis 
 Oakville (Alabama)
Oakville (Californie)
 Oakville (Connecticut)
 Oakville (Iowa)
 Oakville (Maryland)
 Oakville (Missouri)
 Oakville (Tennessee)
 Oakville (Texas)
 Oakville (Washington)